Reuters - uma agência de notícias
 Stefan Reuter - um jogador alemão da década de 1990
 Georges François Reuter - um naturalista francês
 Paul Julius Reuter - um jornalista e empresário teuto-britânico
 Frederico Reuter - um ator brasileiro
 Renan Soares Reuter - um futebolista brasileiro
 Morro Reuter - um município brasileiro do Rio Grande do Sul
 8666 Reuter - um asteróide

Desambiguação